Paul Rudolph – bassista e chitarrista canadese
 Paul Rudolph – fisico tedesco
 Paul Rudolph – architetto statunitense